LDS steht für:
 LDS (Formel 1), eine ehemalige südafrikanische Formel-1-Rennwagenmarke
 Landesdirektion Sachsen
 Landesbetrieb für Datenverarbeitung und IT-Serviceaufgaben, ein ehemaliger Betrieb von Land Brandenburg
 Landkreis Dahme-Spreewald, Kfz-Kennzeichen
 Laser-Direkt-Strukturierung, ein Fertigungsverfahren
 Latter-day Saints (LDS Church), siehe Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Leistungsdichtespektrum
 Lens Design Software, Software, die zur Berechnung von ophthalmischen Linsen (hauptsächlich FreeForm-Linsen) benutzt wird
 Liberaldemokratie Sloweniens, eine slowenische Partei
 Libyan Desert Silica (Libysches Wüstenglas), ein Impaktglas 
 Lichtbogendrahtspritzen, ein thermisches Beschichtungsverfahren
 Linear Dataset, siehe Virtual Storage Access Method
 Location Dependent Services, Standortbezogene Dienste in Mobilfunknetzen
 Liberalna demokratska stranka, eine Partei in Bosnien-Herzegowina
 Flughafen Yichun in der Volksrepublik China (IATA-Code)

ldS steht für
 letzte durchgehende Schwelle in Eisenbahnweichen

Abkürzung